Демотски или димотски се може односити на:

 у општем значењу, демотски значи „народни” (од грч. придева -{δημοτική}- — „народни”)
 Демотски египатски језик, позна варијанта староегипатског језика
 Демотски грчки језик, народна варијанта грчког језика, звана демотика или димотика

Види још 

 Димотика, вишезначна одредница